Эйде:

 Эйде — коммуна в губернии Мёре-ог-Ромсдал в Норвегии.
 Эйде, Мари (род. 1989) — норвежская лыжница, победительница этапа Кубка мира.
 Эйде, Сам (1866–1940)— норвежский инженер и промышленник.
 Эйде, Эспен Барт (род. 1964) — норвежский государственный деятель.